
Termin -{NPPA}- ima više značenja.
 Atriopeptin, hormon
 Nacionalna asocijacija novinskih fotografa ()